Le qualificazioni del singolare maschile dell'Indian Wells Masters 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoIndian Wells Masters  2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (Qualificato)
 Julien Boutter (primo turno)
 Jiří Novák (primo turno)
 Arnaud Di Pasquale (Qualificato)
 Michal Tabara (primo turno)
 Agustín Calleri (primo turno)
 Nicolás Massú (Qualificato)
 Juan Ignacio Chela (Qualificato)

 Michel Kratochvil (ultimo turno)
 Jeff Tarango (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (primo turno)
 Jiří Vaněk (ultimo turno)
 Ivan Ljubičić (ultimo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Sargis Sargsian (primo turno)

Qualificati 

 Davide Sanguinetti
 Cecil Mamiit
 Paradorn Srichaphan
 Arnaud Di Pasquale

 Jeff Tarango
 Andrea Gaudenzi
 Nicolás Massú
 Juan Ignacio Chela

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Indian Wells Masters 2001